Falstaff bezeichnet:

 Falstaff, die literarische Figur des Sir John Falstaff
 Falstaff (Balfe), eine Oper von Michael William Balfe
 Falstaff (Verdi), eine Oper von Giuseppe Verdi
 Falstaff ossia Le tre burle, eine Oper von Antonio Salieri
 Falstaff (Weinjournal), ein österreichisches Weinmagazin
 Falstaff (Rakete), eine britische Höhenforschungsrakete
 Falstaff (Film) (Chimes at Midnight), einen Film von Orson Welles
 Falstaff (Apfel), eine Apfelsorte
 Falstaff (Rose), eine Rosensorte (Austin, 1999)